Shilong bezeichnet:

 Shilong (石龙区), Stadtbezirk der Stadt Pingdingshan in der chinesischen Provinz Henan
 Shilong (Banan) (石龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Banan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Shilong (Dongguan) (石龙镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shilong (Guiping) (石龙镇), Großgemeinde der Stadt Guiping im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Shilong (Jingshan) (石龙镇), Großgemeinde im Kreis Jingshan in der chinesischen Provinz Hubei
 Shilong (Langzhong) (石龙镇), Großgemeinde der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shilong (Mianning) (石龙镇), Großgemeinde im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shilong (Xiangzhou) (石龙镇), Großgemeinde im Kreis Xiangzhou im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Shilong (Zhongshan) (石龙镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Shilong (Duyun) (石龙乡), Gemeinde der Stadt Duyun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shilong (Hejiang) (石龙乡), Gemeinde im Kreis Hejiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shilong (Shizhong) (石龙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shilong (Zhongjiang) (石龙乡), Gemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan